Nosolorol Ediciones es una editorial española especializada en juegos, sobre todo en juegos de rol. Fue fundada en 2005 en Madrid por Manuel José Sueiro Abad y Ángel Paredes Colmenar.

Historia 

Nosolorol empezó siendo una revista electrónica sobre juegos de rol de mesa. Puesta en línea por primera vez en 2003 Nosolorol se publicó regularmente y sin interrupción hasta el número 62, en agosto de 2008. La revista ganó cierta popularidad desde sus primeros años de existencia, por lo que desde 2005 Manuel José Sueiro y Ángel Paredes Colmenar publicaron regularmente cada año y sin excepción tanto juegos de rol como otras clases de juegos, novelas, libros juego etc. En el 12 de mayo de 2015 se crearía oficialmente la editorial Nosolorol con Manuel José Sueiro Abad como administrador único.

El 26 de abril de 2015 se anunciaría su fusión con la editorial de juegos indie Conbarba aportando a su catálogo juegos como Apocalypse World o Perros en la viña.

Juegos de rol 

 sLAng, a quemarropa (2005)
 Lances (2006)
 Mutants & Masterminds (2006)
 Unidad Beta (2006)
 Usagi Yojimbo (2006)
 99 espadas (2007)
 Inocentes (2007)
 Fábulas, historias de la sociedad de cuentacuentos (2007)
 Roleage (2008)
 Bakemono (2008)
 NSd20, juego de rol genérico multiambiental (2009)
 Arcana Mvndi
Arcana Mvndi, libro de la luz (2009)
 Arcana Mvndi, libro de la penumbra (2009)
 Arcana Mvndi, libro de la oscuridad (2009)
 Eyes Only (2009)
 Aquelarre (tercera edición, 2011)
 Apocalypse World (2013)
 Spirit of the Century (2014)
 Do: peregrinos del templo volador (2014)
 Cultos Innombrables (noviembre 2014)
 Atomic Robo (2015)
 Plenilunio: Malefic Time (2015)
 Pequeños detectives de monstruos en la oscuridad (2015)
 Pendragon (2015)
 Hitos: Guía genérica (2015)
 Blacksad: El juego de rol (2015)
 Hombre lobo: El apocalipsis (Ed. 20 aniversario) (2015)
 Worlds in Peril (2016)
 Magissa: rol para niños (2016)
 Labyrinth Lord (2016)
 Mutant Year Zero (2016)
 Hora de aventuras (2016)
 Lacuna (2017)
 Vampiro: Edad oscura 20º aniversario (2017)
 Sombras urbanas (2015)
2084 (2020)

Juegos narrativos 

 El Club de los Martes: el gran juego narrativo (2008)

Juegos de interpretación 

 La Torre de Rudesindus (2008)

Libros juego 

Nosolorol también publica los libros juego de la serie Leyenda élfica:

 El bosque en llamas (2006)
 El emisario (2008)

Juegos de cartas 

Nosolorol publica el juego de cartas no coleccionables Dead End.

Manuales de referencia 

Nosolorol, basándose en los contenidos de la antigua sección «Tras la pantalla» de su revista electrónica, reunió al autor de la sección con nuevos colaboradores para la publicación de un manual de ayuda a los directores de juego: Tras la pantalla, consejos y ayudas para directores de juego, publicado en rústica en diciembre de 2006.

Novelizaciones 

 El oro y el acero es una novelización del libro juego epónimo, escrita por Ricard Ibáñez Ortí y publicada por Nosolorol Ediciones en junio de 2007.

En julio de 2016 la editorial anunció que continuaría publicando las novelas de Dresden Files desde el último número publicado en castellano, es decir, empezando por la undécima novela .

Divulgación e información 

En respuesta a las reiteradas e infundadas afirmaciones que ciertos periodistas sensacionalistas publicaban sobre los juegos de rol (inicialmente en relación con un crimen cometido en 1994 en Madrid, el así llamado «crimen del rol») Nosolorol Ediciones publicó en junio de 2008 el libro Creer lo increíble: verdades y mentiras sobre los juegos de rol, de Rocío García Tizón.

Revista bimensual 
Nosolorol ediciones volvió a sus orígenes y sacaron a la venta una nueva revista de juegos de rol: Nivel9. Esta revista se dedicó en exclusiva a proporcional material jugable para sus juegos de rol. Sacaron doce números bimensuales desde su anuncio en 2014.

Anunciaron el fin de la publicación en la 15.ª edición de las jornadas Tierra de Nadie.

Véase también 

 Nosolorol
 Anexo:Editoriales de juegos de rol

Enlaces externos 

 Nosolorol.com, sitio web oficial

Referencias 

Editoriales de España
Editoriales de juegos de rol